Chino kan syfta på:
 Chino,  föråldrat etnologiskt begrepp

Geografi

Japan 

 Chino, Nagano, stad, Nagano prefektur,

USA 

 Chino, Kalifornien, ort, San Bernardino County, 

Robotskapade USAförgreningar